Weckerlin ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Weckerlin (* um 1580; † nach 1616), deutscher Mediziner
 Jean-Baptiste Weckerlin (1821–1910), französischer Komponist und Musik-Publizist
 Mathilde Weckerlin (1848–1928), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Sabrina Weckerlin (* 1986), deutsche Sängerin 

Siehe auch:
 Weckherlin
 Weckerling
 Wäckerli